Учи́тельская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от слова «учитель» или учительских учебных заведений.

Казахстан 
 Учительская улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Учительская улица — улица в Липецке (Ссёлки).
 Учительская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Учительская улица — улица в Новосибирске.
 Учительская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Учительская улица — улица в Саранске.
 Учительская улица — улица в Сочи.
Учительская улица — улица в Твери. 
 Учительская улица — улица в Томске.

Крым 
 Учительская улица — улица в Феодосии.

Украина 
 Учительская улица — улица в Донецке.
 Учительская улица — улица в Запорожье.
 Учительская улица — улица в Киеве.
 Учительская улица — улица в Черновцах.

См. также 
 Улица Учителей